Papilionospora är ett släkte av svampar. Papilionospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Papilionospora